Церковь Святого Николая — одна из церквей Горнокарловацкой епархии Сербской православной церкви. Находится в городе Риека в Хорватии.

История 
Была спроектирована в 1787 году риекским архитектором Игнациом Хенке ().

10 апреля 1788 года установлен краеугольный камень и началось строительство православной церкви Святого Николая () (фото справа) по эскизам Игнация Хенке и по образцу Соборного храма Горнокарловацкой епархии. 21 сентября 1788 года Хенке вёл переговоры со словенским каменщиком Мати Бринев () относительно каменных работ, с Антоном Грбчем () относительно изделий кузнечной работы и с владельцем местных карьеров Люги Перрети () относительно закупок камня. 

Уже в 1790. строительные работы были завершены, все, кроме интерьера.

В 1794 году мастер Стивен Конти () из Рибницы () создает 35 икон для интерьера церкви. 22 августа того же года мастер Никола Янез () поставляет ещё две иконы. В это время в городе проживают уже восемьдесят две семьи православных торговцев. Эта церковь построена на деньги православных сербов, бежавших из Османской империи и поселившихся в городе в 1768 году. При этом строительству препятствовали местные городские власти. В церкви хранятся многочисленные иконы из Боснии и Воеводины.

Галерея

См. также 
 Сербская православная церковь
 Православие в Хорватии
 Сербы в Хорватии

Примечания 

Горнокарловацкая епархия
Храмы Риеки
Риека
Православные храмы Хорватии
Риека
Православные храмы XVIII века